Брандштеттер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

  (род. 1950) — американский футболист.
 Брандштеттер, Йозеф (1891—1945) — австрийский футболист.
 Брандштеттер, Карел (род. 1915) — чехословацкий гребец.
 Брандштеттер, Роман (1906—1987) — польский писатель, поэт, драматург, переводчик и библеист.
  (1933—2015) — германский предприниматель.